Cunobelin of Cymbeline, een mythische Britse koning
Cymbeline (toneelstuk), een toneelstuk van Shakespeare
Cimbelino, een opera in 4 aktes van de Italiaanse componist Niccolò van Westerhout
Cymbeline (film), een film uit 2014